Шоппер-маркетинг осуществляется в магазинах. Целью шоппер-маркетинга является стремление побудить покупателя принять решение о покупке в магазине вблизи товара, тем самым трансформировав посетителя магазина в покупателя товара / услуги.  

Потребитель и потенциальный покупатель товара / услуги могут быть разными людьми. Например, женщина в семье может полностью отвечать за приобретение ежедневных покупок, в то время как потребление может распределяться равномерно на каждого члена семьи.  

С точки зрения розничной торговли, шоппер-маркетинг обозначает, что поставщики товаров осуществляют маркетинговые инвестиции в магазине вместо традиционных медиа-инвестиций. К тому же, важным фактором в появлении шоппер-маркетинга является глубокое понимание клиентов и покупательского поведения, ставшее возможным благодаря анализу совершенных информационных систем торговли (например, выводы о количествах покупок, основанные на сведениях с дисконтных карт).

Инвестиции поставщиков товаров в шоппер-маркетинг стремительно увеличиваются с каждым годом на 21 % . Компания «Procter & Gamble», в частности, согласно её налоговому отчету, ежегодно инвестирует не менее 500 миллионов долларов на шоппер-маркетинг . Таким образом, следующие результаты исследования перенаправили инвестиции от потребительского маркетинга к шоппер-маркетингу:
 70 % брендов выбирается в магазине 
 68 % решений о покупке не запланированы 
 5 % верны одному бренду продукции

Области деятельности 
Исходная точка шоппер-маркетинга — потенциальный покупатель, то есть человек, пришедший за покупками. Потому как мера шоппер-маркетинг означает направленный на потенциального покупателя маркетинговый раздражитель, основанный на понимании поведения потребителей.

Шоппер-маркетинг можно разделить (как и традиционный смешанный маркетинг) на четыре «P»: продукт (product), цена (price), место (place) и маркетинговое сообщение (promotion).
 Продукт (product): размер, форма, цвет, материал, упаковка, текст и графика на упаковке.
 Цена (price): ценовые скидки, скидки при большой партии, обозначение цены и купоны.
 Место (place): концепция магазина, освещение, проходы с полками и размещение особых презентаций.
 Маркетинг-сообщение (promotion): упаковка, магазин, рекламная информация, особые презентации, телевидение в магазине, наклейки на полу и реклама в продуктовых тележках и корзинках.

Информация о покупательном поведении 
Информация о поведении потенциального покупателя собирается тремя способами: мониторинг, опросы и кассовая система.

С помощью наблюдений, сделанных в магазине, выясняется, как ведет себя потенциальный покупатель при приобретении товара. Например, анализируется длительность процесса покупки, что покупатель заметил, что он потрогал, рассмотрел и что купил, а также влияющие на процесс методы покупки.

При помощи опросов определяются мотивы, направляющие покупательное поведение. Как правило, преобладают: заменяемость товара и опознание заменителей, оценки и позиции, предпочтения и факторы мотивации, а также стиль жизни и текущие жизненные обстоятельства.

При помощи кассовой системы можно получить сведения, когда и какая продукция была продана. Кроме того, при помощи дисконтных карт можно определить покупки, которые делают определенные покупатели. Таким образом получаются абсолютные данные — что и когда отдельный покупатель приобрел. Полная картина поведения покупателя вырисовывается при комбинировании информации, полученной всеми перечисленными выше методами сбора информации с тем, чтобы создать комплексный образ покупателя (как, почему, что и когда).

Сегментирование потенциальных покупателей 
При проведении сегментирования покупателей рынок делится на важнейшие и замеряемые группы — сегменты — на основании информации о покупательском поведении. 

С помощью сегментирования потенциальных покупателей легче удовлетворить запросы отдельных сегментов. Например, чувствительные к цене и приверженные традициям покупатели отличаются своим поведением от других. При помощи сегментирования меры маркетинга можно направить на наиболее прибыльных покупателей.

Примеры сегментирования потенциальных покупателей 
 TESCO 
 "Покупатели премиальных продуктов" (Finer Foods)
 "Покупатели здоровых продуктов" (Healthy)
 "Покупатели, ищущие удобство" (Convenience)
 "Покупатели, чувствительные к цене" (Price Sensitive)
 "Покупатели, следующие за мейнстримом" (Mainstream)
 "Традиционные покупатели" (Traditional)
 "Социальные покупатели" (Social Shoppers)

 WALMART 
 "Заинтересованные в бренде" (Brand Aspirationals)
 "Покупатели товаров с хорошим соотношением цены и ценности" (Price Value Shoppers)
 "Те, кто ищут трендовое качество" (Trendy Quality Seekers)
 "Чувствительные к цене богачи" (Price Sensitive Affluents)
 "Разовые покупатели" (One Stop Shoppers)
 "Сознательные лица" Conscientious Objectors

 SAFEWAY 
 "Ищущие ценность" (Value-Seeking)
 "Ищущие разнообразие" (Variety-Seeking)
 "Ищущие бренд" (Brand-Seeking)
 "Ищущие простоту" (Simplicity-Seeking)
 "Ищущие новизну" (Discovery-Seeking)
 "Ищущие качество" (Quality-Seeking)

Литература 
 McCarthy, E. Jerome (1960). Basic Marketing, Irwin-Dorsey Limited, ISBN 0256085242

Ссылки 
 GMA/Deloitte Consulting LLP 2007 Shopper Marketing Study Results
 Advertising Age October 01, 2007: What’s In Store: The Rise of Shopper Marketing
 GMA/Deloitte Consulting LLP 2007 Shopper Marketing Study Results
 Nielsen Media Research
 accessed 7/2/07 POPAI Consumer Buying Habits Study
 TESCO: A CASE STUDY IN SUPERMARKET EXCELLENCE July 2004
 Category Segmentation. Consumer segments TBA April ‘07. SOURCE: Hoyt & Company

Маркетинг